Satz von Johnson steht für die folgenden mathematischen Sätze:

 ein Satz über die Torelli-Gruppe, siehe Abbildungsklassengruppe #Torelli-Gruppe
 ein Satz der elementaren Dreiecksgeometrie, siehe Roger Arthur Johnson